Churrín del páramo puede referirse a las suguientes aves paseriformes:

 Scytalopus canus; o
 Scytalopus opacus.